Bijeli Brijeg je lahko:
 Bijeli Brijeg 1 (Bosna in Hercegovina)
 Bijeli Brijeg 2 (Bosna in Hercegovina)